Young Americans (in inglese giovani americani) può riferirsi a:

Cinema 
 Young Americans (Young Americans) – documentario del 1967 diretto da Alexander Grasshoff sul coro omonimo
 Young Americans (The Young Americans) – film del 1993 diretto da Danny Cannon

Televisione 
 Young Americans – serie televisiva statunitense

Musica 
 Young Americans – nome precedente dei Classixx, gruppo di musica elettronica statunitense
 The Young Americans – coro statunitense fondato nel 1962
 Young Americans – album di David Bowie del 1975
 Young Americans – singolo di David Bowie del 1975, tratto dall'album omonimo